Nehr ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nehr (1855–1928), österreichischer Kunstschmied 
 Johann Josef Nehr (1752–1820), böhmischer Klosterarzt und Begründer des Kurorts Marienbad